Gaodi ist mehrdeutig. Es steht für:

 den postumen Namen des chinesischen Kaisers Han Gaozu (Liu Bang);
 Gaodi (Dianbai) (高地街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Dianbai in der südchinesischen Stadt Maoming.